Příjmení Duchesne nosí více různých osob:

 André Duchesne (1584–1640) – francouzský geograf
 Antoine Nicolas Duchesne (1747–1827) – francouzský botanik
 Philippine Duchesne (1769–1852) – francouzská řeholnice
 Louis Duchesne (1843–1922) – francouzský kněz
 Steve Duchesne (* 1965) – kanadský hokejista
 jiný význam
 Duchesne (Utah) – město ve státě Utah ve Spojených státech amerických
 Duchesne County – okres ve státě Utah ve Spojených státech amerických